С 18 января по 2 февраля 2002 года в США состоялся 16-й розыгрыш чемпионата КОНКАКАФ, это был 6-й розыгрыш под наименованием Золотой кубок КОНКАКАФ. 12 участников, разбитые на четыре группы по три страны, в однокруговом турнире разыгрывали выход в четвертьфиналы (по две лучших команды из каждой группы). Вновь, в отличие от предыдущего розыгрыша, появился матч за 3 место. Вновь на турнир была приглашены команды-гости, ими стали  и .

Отборочный турнир 
Отборочный турнир проходил в двух зонах и стыковых матчах между ними:

 ,  и  получили путёвки в финальный турнир автоматически.
 Две путёвки получали гости (ими стали  и ).
 Три путёвки выделялось чемпиону и призёрам Карибского кубка 2001 (,  и ), а команда, занявшая в этом розыгрыше 4-е место (), участвовала в стыковых матчах.
 Три путёвки выделялось чемпиону и призёрам Кубка наций Центральной Америки 2001 (,  и ), а команда, занявшая в этом розыгрыше 4-е место (), участвовала в стыковых матчах.

Стыковые матчи 

  получила путёвку в финальный турнир.

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Брайан Макбрайд

3 мяча
  Кевин Маккенна

2 мяча
  Роландо Фонсека, Рональд Гомес, Пауло Ванчопе
  Алекс Агинага

Награды 
Лучший игрок
  Брайан Макбрайд

Лучший вратарь
  Ларс Хиршфельд

Приз честной игры
 

Символическая сборная
 Вр —  Оделин Молина
 Зщ —  Луис Марин
 Зщ —  Джефф Эйгус
 Зщ —  Джейсон де Вос
 Пз —  Луис Соса
 Пз —  Маурисио Солис
 Пз —  Лэндон Донован
 Пз —  Ким Нам Иль
 Пз —  Рональд Гомес
 Нп —  Кевин Маккенна
 Нп —  Брайан Макбрайд
Запасные
 Вр —  Шака Хислоп
 Зщ —  Людовик Миранд
 Зщ —  Пьер Брюни
 Пз —  Сантос Кабрера
 Пз —  Алекс Агинага
 Нп —  Рональд Серритос
 Нп —  Хуан Карлос Плата

Статистика

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF 

2002
2002 год в футболе
Январь 2002 года
Февраль 2002 года
Международные соревнования по футболу в США